Es existieren folgende Museen mit dem Namen Museum of Childhood:

Museum of Childhood (London), Bethnal Green, London, England, ist eine dem Victoria and Albert Museum angeschlossene Sammlung
Museum of Childhood (Edinburgh), Schottland
Museum of Childhood (Wakefield), Wakefield (New Hampshire), USA